Сергиев — русская фамилия. 

Известные носители:
 Сергиев, Владимир Петрович (род. 1943) — академик РАМН и РАН, доктор медицинских наук, профессор; директор НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского ММА им. И.М. Сеченова, Москва.
 Сергиев, Иоанн Ильич (Иоанн Кронштадтский) (1829—1909) — русский протоиерей, писатель, благотворитель, причисленный Русской православной церковью к лику святых.
 Сергиев, Николай Григорьевич (1901—1960) — советский учёный-геолог, член-корреспондент АН Казахской ССР.
 Сергиев, Павел Артемьевич (род. 1951) — российский дипломат.

См. также 
 Сергиев Посад
 Сергеев